Бакалинский пеньковый завод, Бакалинский пенькозавод — федеральное государственное унитарное предприятие по производству пенькового волокна в Бакалинском районе Башкортостана. Основан в 1932 году, с 1999 ГУСП, с 2001 ФГУП, в 2010 ликвидирован.

В связи со строительством Бакалинского пенькового завода появился населённый пункт поселок Пенькозавода (с 2005 — деревня).

В состав завода входили: производственный и лабораторный корпуса, сырьевой двор, весовое хозяйство, складские помещения, автотракторный парк.

Различные вопросы развития завода поднимались в диссертационных работах по экономическим наукам.

Литература 
 Можаев, Александр Евгеньевич. Стратегии развития учебно-опытных хозяйств Министерства сельского хозяйства Российской Федерации : диссертация … кандидата экономических наук : 08.00.05 / Можаев Александр Евгеньевич; [Место защиты: Рос. гос. аграр. заоч. ун-т]. — Балашиха, 2013. — 188 с. С. 180
 Сайфуллин, Франис Аскарьянович. Экономические проблемы системного ведения агропромышленного производства : На прим. Респ. Башкортостан : диссертация … кандидата экономических наук : 08.00.05. — Уфа, 1998. — 186 с. С. 123

Ссылки 
 
Появились в 1932 году в России
1932 год в Башкортостане
Бакалинский район
Исчезли в 2010 году
2010 год в Башкортостане